«Проро́чество» — пятый студийный альбом российской хеви-метал группы «Легион», который вышел в 2001 году. В 2005 году вышло ремастированное переиздание на лейбле CD-Maximum.

Об альбоме 
За всю историю группы данный альбом может считаться самым мощным и динамичным. По звучанию он приближается к произведениям хард-н-хеви начала и середины восьмидесятых. Диск 2005 года также содержит четыре бонус-трека, которых нет в варианте 2001 года.

Композиция «Турецкое Рондо» является метал-обработкой песни Вольфганга Амадея Моцарта. На песни «Царица чёрных скал», «Письма в Эдем» были сняты видеоклипы, которые вышли на сингле «Игра» 2004 года.

Список композиций

Участники записи 
 Алексей Булгаков — вокал
 Андрей Голованов — гитара
 Станислав Козлов — бас-гитара
 Дмитрий Кривенков — ударные
 Алексей Чернышёв — гитара, бас-гитара, барабаны, клавишные (бонус-треки)

Другое 
 фото — Валерий Дрыгин
 звукорежиссёр — Алексей Чернышёв
 рисунки и дизайн — Лапшин Павел (AG lab.)
 записано на студии «Галимофон-рекордс» в 1999 году
 менеджер — Марина Булгакова

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Рецензия на альбом «Prophecy» в журнале Dark City № 5, 2001 год

Примечания

Ссылки 

Альбомы Irond Records
Альбомы CD-Maximum
Альбомы России
Альбомы группы «Легион»